CDN est un sigle composé des trois lettres C, D et N, qui peut signifier :

Toponymes 
 Aéroport de Camden (CDN), en Caroline du Sud, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Centre Dürrenmatt Neuchâtel, bâtiment et musée d'art situé à Neuchâtel, en Suisse ;
 Corée du Nord, pays de l'Asie de l'Est.

Sociétés et collectifs 
 Canadian Airlines (CDN), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes, compagnie aérienne canadienne ;
 Chemins de fer des Côtes-du-Nord (CdN), ancien réseau ferroviaire départemental français à voie métrique ;
 Clan du Néon, collectif français luttant contre la pollution lumineuse ;
 Crédit du Nord, réseau de banque français ;
 Crucero del Norte, entreprise argentine de bus longue distance consacrée au transport en commun.

Administration 
 Certificat de dépôt négociable, titre de créance négociable créé en 1985 en France ;
 Certificat de navigabilité, document administratif autorisant un avion à voler.

Informatique 
 Content Delivery Network, réseau d'ordinateurs délivrant du contenu sur Internet de façon transparente pour l'utilisateur final.

Autres 
 Canada (Canadian dominion), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Cartel du nord-est (Cartel del Noreste), cartel mexicain fondé en 2014 par d'anciens membres de Los Zetas ;
 Centre dramatique national, label attribué par le ministère de la Culture à certains théâtres, en France ;
 Complément du nom, élément grammatical ;
 Contributions déterminées au niveau national, plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat.

Code